Amerikai Egyesült Államok
 Brockway (Kalifornia)
 Brockway (Montana)
 Brockway (Oregon)
 Brockway (Pennsylvania)
 Brockway (Wisconsin, önkormányzat nélküli település)
 Brockway (Wisconsin, város)